The Hanging Tree (film), een film uit 1959
 The Hanging Tree (single), een single van James Newton Howard en Jennifer Lawrence uit 2014